Elizabeth Spriggs – attrice britannica
 Jason Spriggs – giocatore di football americano statunitense 
 Larry Spriggs – ex cestista statunitense